Серия А 1971/1972 () — 40-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 3 октября 1971 года и завершился 28 мая 1972 года. В 14-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1971/1972
Футбол в Италии в 1971 году
Футбол в Италии в 1972 году